Diese Liste von Herrscherinnen und Regentinnen listet nach Möglichkeit alle historisch belegbaren Frauen auf, die auf monarchischer Grundlage eine souveräne Herrschaft über ein Volk oder einen Staat ausübten oder in jüngerer Zeit als Angehörige des Adels die Funktion des Staatsoberhauptes in konstitutionellen Monarchien innehatten.


Herrscherinnen

Regentinnen

Siehe auch 
 Liste weiblicher Staatsoberhäupter und Regierungschefs
 Titel altägyptischer Königinnen
 Liste der Gottesgemahlinnen des Amun
 Liste der römischen Kaiserinnen
 Liste der Königinnen von Frankreich
 Liste der Königinnen Portugals
 Liste der Königinnen von Schweden
 Liste der Königinnen von Spanien
 Liste der Königinnen von Aragonien
 Frauen in der Politik (Anteile und berühmte Politikerinnen)

Weblinks 
 Rachel Brown: Geschichte und Kultur: Wer waren die mächtigsten Frauen des Altertums? In: NationalGeographic.de. 7. März 2018 ().

!Weiblich
!Herrscher
!Weiblich
!
Herrscherin